Hinojo puede referirse a:

 hinojo, nombre vulgar de la planta Achillea millefolium;
 hinojo, nombre vulgar de la planta Caucalis platycarpos;
 hinojo, nombre vulgar de la planta Foeniculum vulgare;
 hinojo marino, nombre vulgar de la planta Crithmum maritimum;
 Hinojo, localidad de la Argentina;
 Hinojos, localidad de España;
 Estación Hinojo, estación de ferrocarril en Hinojo, Argentina.
 '''Hinojo (León), despoblado en la provincia de León